

Personnalités 
 Frank Overton (1918-1967), acteur américain.
 Dillon Overton (1991-), joueur américain de baseball. 
 Doug Overton (1969-), joueur et entraîneur américain de basket-ball.
 Hall Overton (1920-1972), pianiste de jazz et un pédagogue américain.
 Kelly Overton (1978-), actrice américaine.
 Richard Overton (1906-2018), supercentenaire américain, vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale.
 Rick Overton (1954-), acteur américain.
 Wendy Overton (1947-), joueuse de tennis américaine.
 Joseph Overton (1960-2003), créateur de l'idée de la Fenêtre d'Overton.

Toponymes 
 Overton est une ville américaine de l'État du Nebraska.
 Overton est une ville américaine de l'État du Nevada.
 Overton est une ville américaine de l'État du Texas.
 Overton est une ville américaine de l'État de Virginie.

Sciences 
 Loi de Meyer-Overton stipule que l'efficacité anesthésiante d'une molécule est directement proportionnelle à son coefficient de solubilité dans l'huile d'olive.

Psychologie 
 Fenêtre d'Overton énonce la gamme d'idées que le public acceptera, qui est socialement acceptable de prendre, pour un politicien.

Graphies proches 
 Laurent Obertone (1984-), essayiste français

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme